В чотирьох каталогах, вказаних в зовнішніх посиланнях внесено 2 об'єкти NGC 1649 і NGC 1652. Для NGC 1649: в  в другому рядку знизу — «NewDesc	=1652 HODGE.»; в  третій рядок зверху: «Dreyer's description: F, pS, R, gbM; = 1652?»; в  маємо крос-ідентифікацію з NGC 1649 на NGC 1652. Таким чином NGC 1649 і NGC 1652 описують один об'єкт, а саме NGC 1652.

Примітки 

Об'єкти NGC
Золота Риба (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1834